Pingot ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Sands-Pingot (* 1957), US-amerikanischer General
 Maksymilian Pingot (* 2003), polnischer Fußballspieler